Кабашев Максат Рахимжанович (род. 1 января 1967) — экономист, банкир, крупный предприниматель Республики Казахстан

Женат, воспитывает 4 детей.

Образование 
 1991 г. — Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана (Московский лесотехнический институт) , инженер-технолог
 2004 г. -    Массачусетский технологический институт (MIT) , Sloan Business School , Магистр делового администрирования, MBA

Карьера 
 2008 г. — Председатель правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана»"
 2009—2013 гг. — Председатель правления Альянс Банка.
 С 5 марта 2014 г.-1 июля 2015 года — Президент АО «Казахстанская фондовая биржа».
 С июля 2015 г. - Вице-президент АО «НК «КТЖ» (Қазақстан Темір Жолы)
 С апреля 2017 г. - Председатель Правления АО НК "Kazakh Invest"
С ноября 2017 г. по декабрь 2018 г. - Заместитель Председателя Правления АО «НК «КТЖ» (Қазақстан Темір Жолы)

Ссылки 
 [www.biografia.kz/finansovyie/kabashev-maksat.html biografia.kz Биография]
 Председателем Правления Альянс Банка назначен Максат Кабашев // zakon.kz
 Сменился Президент Казахстанской фондовой биржи // tengrinews.kz

Примечания 

Выпускники вузов Москвы
Предприниматели Казахстана